New Deal peut désigner :
 New Deal, la politique dirigiste américaine pour lutter contre les effets de la Grande Dépression ;
 Green New Deal, nom donné à plusieurs projets globaux d'investissement environnemental.

Musique 
 New Deal, un mini-album du groupe Globe sorti en 2006 ;
 New Deal String Band, un groupe de musique bluegrass de Caroline du Nord.

Toponymes 
 New Deal, une ville située au nord du comté de Lubbock, au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi